Roberto Yanez (2 de agosto de 1965) es un periodista y ejecutivo estadounidense. Actualmente se desempeña como presidente y gerente general de Univision Local Media Nueva York.

Biografía 
Roberto Yanez estudió periodismo en la Universidad de Texas en El Paso y cursó estudios en la UCLA, obteniendo un MBA ejecutivo. Inició su carrera periodística en la filial de NBC en El Paso, para luego pasar a CNN en Atlanta. Su carrera en Univision inició en 1995, siendo director de noticias asistente en KMEX, para luego pasar a ser jefe de redacción en Los Ángeles, California, para el canal 34 de Univision.

Roberto asimismo se desempeñó como vicepresidente y gerente general de Univisión 33 y de KFPH-35 Telefutura en Phoenix, Arizona. De igual manera, fue vicepresidente y gerente general de estaciones de Univision en Bakersfield y Salt Lake City.

Durante su período como vicepresidente de Univision en Arizona, Roberto era miembro de la Arizona Broadcaster's Association, asimismo era miembro de la junta directiva de la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communications, siendo un integrante activo del programa de becas de dicha institución.

En el 2013 Roberto fue seleccionado por AZ Business Leaders como uno de los 25 líderes hispanos más influyentes de Arizona

Para julio del año 2017, Roberto Yanez asumió la posición de vicepresidente sénior y gerente general de Univisión Nueva York, supervisando las operaciones de difusión de WXTV Univision 41, la cual es una de las estaciones con más sintonía del país. También supervisa las estaciones de radio La Qué Buena, 92.7, La X 96.3 y WADO 1280 AM.

Para agosto del 2017 ostentaba el cargo de presidente y gerente general de Univision Nueva York, cargo que ocupa hasta la actualidad.

Referencias 

Periodistas de Estados Unidos